Pierre Michaud peut faire référence à :
 Pierre Antoine Michaud (1746-1808), général de division français ;
 Pierre François Michaud (1856-1900), explorateur français ;
 Pierre Michaud (1974-), compositeur acadien de musique contemporaine ;
 Pierre Michaud, présentateur de télévision québécois ;
 Pierre A. Michaud (1936-2023), juriste canadien ;
 Pierre Michaud, entrepreneur québécois, fondateur des magasins Réno-Dépôt ;
 Pierre Michaud, photographe français, prix Niépce 1974 ;
 Pierre Michaud (1994-), ingénieur français.